Scolecomorphus är ett släkte av groddjur. Scolecomorphus ingår i familjen Caeciliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskgroddjur
Scolecomorphus